Tetrapleura, genre d'insectes  diptères de la famille des Ulidiidae.
 Tetrapleura, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.